Numele Teo se poate referi la:
Teo (cântăreț bielorus)
Teo Trandafir, prezentatoare de televiziune din România
Teo Peter, fost muzician român, membru al formației Compact